Навал, может иметь следующие значения:
 Навал — способ погрузки и перевозки грузов, обычно сыпучих.
 Навал — в навигации соприкосновение кораблей (судов), являющееся следствием ошибок в расчётах движения или сознательного действия командира (капитана) корабля (судна).
 «Навал» — португальский футбольный клуб из города Фигейра-да-Фош.
 Навал — персонаж Первой книги Царств.

См. также 
 Наваль